Любомирівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Любомирівська сільська рада — Київська область, Згурівський район
 Любомирівська сільська рада — Миколаївська область, Березнегуватський район